Yaycı (Nachitsjevan) - dorp in de regio Nachitsjevan in Azerbeidzjan
 Yaycı (Şebinkarahisar) - dorp in het district Şebinkarahisar in Turkije
 Yaycı (Ünye) - dorp in het district Ünye in Turkije
 Yaycı (Iğdır) - dorp in het district Iğdır in Turkije